W górach jest wszystko co kocham cz. IV – "Śladami poezji Wojtka Belona" - kolejna płyta nagrana przez zespoły spotykające się przy okazji festiwalu "W górach jest wszystko co kocham". Edycja płyty z roku 2005 poświęcona została pamięci Wojtka Belona, legendarnego barda Wolnej Grupy Bukowina, zmarłego przed dwudziestu laty (1985).

Lista utworów

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy kompilacyjne